Aiton se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Aiton
 William Townsend Aiton